Polypodium gyroflexum är en stensöteväxtart som beskrevs av Christ. Polypodium gyroflexum ingår i släktet Polypodium och familjen Polypodiaceae. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kärlväxter
gyroflexum